El término «Boys» (chico, en inglés) o «The Boys» puede referirse a:

Cine 
 The Boys (1962), película británica - protagonizada por Richard Todd;
 The Boys (1991), película estadounidense - protagonizada por John Lithgow;
 The Boys (1998), película australiana.

Música 
Agrupaciones
 The Boys, banda inglesa de punk rock;
 The Boys, banda estadounidense de rhythm and blues;
Álbumes
 The Boys (2011), álbum de Girls' Generation.
Canciones
 Boys (n/d), canción de Sabrina Salerno;
 Boys (2001), canción de Britney Spears;
 Boys (n/d), canción de The Shirelles - versionada por The Beatles en 1963.
 The Boys (2012), canción de Nicki Minaj con Cassie.
Los Boys (banda venezolana) del estado vargas*

Otros 
 The Boys, cómic.
 Boys Be: serie de ánime.